A Raju, a riksa (eredeti cím: Raju the Rickshaw) francia televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat, amelyet Suraj Varma rendezett. Magyarországon a Minimax és az M2 adta le.

Ismertető 
Raju egy kis Riksa, aki a sorozat főhőse, és elutaztatja a gyerekeket az olyan gépkocsi járművek világához, akik indiából származó kocsik.

Szereplők

Autók 
 Raju (Molnár Levente) – A főhős, aki egy kis riksa, és jól végzi a munkáját.
 Tina (Csuha Bori) – Rózsaszínű kis riksa, aki Raju barátnője.
 Charlie (Seszták Szabolcs) – Zöld kis riksa, aki Raju barátja.
 Rafi (Joó Gábor/Gubányi György István)
 Sing (Csuha Lajos)
 Bobby (Kocsis Mariann)
 Nanda (Kántor Kitty)
 Vick (Előd Álmos)

Emberek 
 Samita (Molnár Ilona) – Barna hajú, csillag formájú fekete szemű kislány, Raju kedves társa.
 Anita – Masnis barna hajú, fekete szemű kislány, aki szeret találkozni Rajuval.
 Dan (Boldog Gábor) Barna hajú, fekete szemű fiú, aki szeret találkozni Rajuval.
 Autó Doktor úr (Szokol Péter)
 Rontó Palkó (Bolla Róbert)
 Mesélő (Szacsvay László)

Epizódok 
 Mozgalmas szülinap (Busy Birthday)
 Vigyáz, kész, rajt! (?)
 Nem fog fájni (A Fine Fix)
 Egy nyári nap (One Hot Dog)
 A hegyen (?)
 Vik gyorsasága (?)
 Micsoda lárma! (What a Best!)
 Tina szomorú (Cheering up Tina)
 Új ruhában (New Coats)
 A menekülő riksa (Run Away Richshaw)
 Sorávakóm (Rupnuf)
 Gyűjtő vadászat (Scavanger Hunt)
 Szagos Singh (Stinky Singh)
 Ellopott vidámság (Tahing Fun out of Fanpur)
 Tina új barátai (Tina's playmates)
 Vidám kincskeresés (?)
 Ki fél a sötétben? (Who's Afraid of the Dark?)
 Április bolondja (April Fool)
 A mulatság (Carnival)
 Suta a bohóc (Clumsy the Clown)
 Felszínes barátok (Cool Rickshaws)
 Jónak lenni a legjobb (Cool to bee Kind)
 Tűzoltók (Fire Fighters)
 Nyughatatlan Raju (Hasty Raju)
 Irigy úr (Pied Piper)
 Patkányfogó (Vick and Vroom)
 Mikulás riksák (Santa Rickshaw)
 Tartsd be a szabályokat (Sticking to Rules)
 A gondolkodó sapka (Thinking Cap)
 Édes Kívánság (Candy Wish)
 Dózi, a buldózer (Dozy the Bulldozer)
 Boldog születésnapot! (Happy Birthday)
 A varázsszőnyeg (Magic Carpet)
 Autódoktor úr ajándékai (Motorjee Gift)
 Rossz tréfa (Pepper Prank)
 Egy esős nap (Rainy Day)
 Varázslat mindenütt (Ther's Magic Everywhere)
 A szemüveges ló (The Horse who saw Double)
 A fák a barátaink (Trees are Friends)
 Mókaváros dala (A Song for Funpur)
 Munka pihenés nélkül (All Work and no Play)
 Játék a formákkal (Fun with Shapes)
 Ajándékozni öröm (Pineapples to Share)
 Kutyaszeretet (Puppy Love)
 Raju, a herceg (Raju the Raja)
 Indulj el idejében! (Ride on Time)
 A szivárvány túloldala (Somewhere over the Rainbow)
 A haragos kecskegida (Little Billy Goat)
 A táncoló tehén (The Dancing Cow)
 Baráti tánc (The Friendly Go Go)
 A limonádé tolvaj (The Lemonade Thief)
 A pizsamaparti (The Pajama Party)
 Forgó kerekek (Twirly Wheels)
 Vick és Gáz (Vick and Vroom)
 Kemping történet (A Camping Story)
 Charlie rémálma (Charlie's Nightmare)
 A gyümölcsszobor (The Fruit Sculpture)
 A mókavárosi torta (The Funpur Pie)
 Egy nap a gazdaságban (A Day at the Farm)
 A hiányzó csillagok rejtélye (The Mystery of Missingstars)
 Az új polgármester (The New Mayor)
 A szépség belülről fakad (Beauty is as Beauty Does)
 Ki hozza el az újesztendőt? (Bringing in the Newyear)
 Az esküvői riksa (The Wedding Rickshaw)
 A könyvek csodálatos világa (The Wunderful World of Books)
 Majomszeretet (Monkey Business)
 Bobby és Barbi (Bobby and Becky)
 A hegy szelleme (The Ghost of Jupnahill)
 Ajándék a barátoknak (Gifts for my Friends)
 Aranyosi néni (Mrs. Kindly)
 Játsszunk tovább! (Playing it Forward)
 Rafi románca (Ruffie's Romance)
 Charlie rozsdája (Charlie gest the Rustles)
 A harsogó duda (Who's Afraid of the big bad Horn)
 Charlie tisztálkodik (Charlie Cleans Up)
 Kerekek határok nélkül (Wheels without Borders)
 Ki a bátor? (The Beesknees)
 Büdi a szemeteskocsi (Garbo the Garbagetruck)

Források 
 

2011-ben bemutatott francia televíziós sorozatok
Francia számítógépes animációs sorozatok
Televíziós oktató sorozatok